All Systems Go est le 2 album studio du groupe Vinnie Vincent Invasion sorti en 1988.

Liste des titres

Bonus 
 The Meltdown – 2:01 (•)
  'Ya Know' I'm Pretty Shot – 4:07 (•)

 (•): instrumental

Composition du groupe 
 Mark Slaughter - chants
 Vinnie Vincent - guitare
 Dana Strum - basse
 Bobby Rock - batterie

Références 

Album musical sorti en 1988
Album de heavy metal américain
Album de hard rock américain